Ludvík IV. je jméno těchto panovníků:

 Ludvík IV. Dítě (893–911) – král východofranský v letech 900–911
 Ludvík IV. Francouzský (920–954) – král západofranský 936–954
 Ludvík IV. Durynský (1200–1227) – vévoda durynský 1200–1227
 Ludvík IV. Bavor (1282/7–1347) – císař římský 1328–1347 a král římský 1314–1347
 a další

Rozcestníky - panovník